en: I (Cyrillic)

И и (И и, искошено: И и) је слово које се користи у скоро свим азбукама осим белоруске. Десето је слово српске ћирилице. Настало је преузимањем слова ета из грчког алфабета. 

Обично представља блиски предњи незаобљен самогласник /и/, као што је [и] у "стрија", или близу предњи незаобљен самогласник /ɪ/, као [и] у "биће".

Коришћење

Руски језик 

Од 1930-их, ⟨и⟩ је десето слово руске азбуке, а у руском представља /и/, осим иза неких сугласника. У руском, слово обично означава претходни меки сугласник и тако се сматра меким пандантом ⟨и⟩, које се изговара као [ɨ].  Међутим, за разлику од других „меких“ самогласника (⟨е⟩, ⟨ë⟩, ⟨ю⟩ и ⟨я⟩), ⟨и⟩ у изолацији не претходи полугласу /ј/.  У руском језику, писмо би се могло комбиновати у диграфу ⟨ио⟩ (попут ⟨ьо⟩, ⟨ио⟩ и ⟨ио⟩) да би представљало ⟨е⟩ пре него што је почело да се појављује око 1783. Очигледна забуна је остала у транскрипцији неких страних речи.

⟨и⟩ у ⟨жи⟩ се изговара као [ɨ] (звучи као ⟨жи⟩ [ʐɨ]), ⟨ши⟩ (звучи као ⟨ши⟩ [ʂɨ]) и ⟨ци⟩ (звучи као ⟨јци⟩ [ʐɨ])  , јер се у руском језику глас [и] не може изговорити после „ж“ ⟨ж⟩, „ш“ ⟨ш⟩ и „ц“ ⟨ц⟩.

Бугарски језик

У бугарској ћирилици ⟨и⟩ је девето слово.  Представља глас /и/. Такође се јавља са озбиљним акцентом, и, да би се правописно разликовали везник ⟨и⟩ („и“) и кратки облик индиректног објекта ⟨и⟩ („она“).

Казашки језик

На казахстанском се ⟨И⟩ користи за /әј/ и /ɪј/ у матерњим речима и за /и/ у позајмљеним речима, а ⟨И⟩ се користи за /ɪ/ у матерњим речима.
 
Белоруски језик

У белоруском се слово (и) уопште не користи, а глас /и/ је представљен словом ⟨i⟩, које је познато и као белоруско-украјинско И.

Украјински језик

Слово ⟨И⟩ је једанаесто слово украјинске азбуке и представља звук [ɪ], засебну фонему у украјинском.  Украјински ⟨и⟩ може се транслитерирати на друге језике који користе ћирилично писмо помоћу ⟨и⟩ и ⟨ы⟩, због недостатка јединственог правила транслитерације.  Говорници других словенских језика могу да перципирају украјински [ɪ] као [и], [ɨ], или понекад чак и као [е].

Звук [и] у украјинском је представљен словом ⟨i⟩, баш као и у белоруском.

Српски језик

У српској ћирилици, ⟨и⟩ је десето слово писма.  У српском, слово "и" представља глас /и/, као и што се чита.  У српској латиници, глас је представљен са „I/i“.

Македонски језик

У македонском језику ⟨и⟩ је једанаесто слово азбуке и представља глас /и/.

Латинично слово "I" се транслитерира са руског као ⟨и⟩ или са украјинског као ⟨и⟩ или ⟨i⟩, у зависности од система романизације. 

Тувански језик

У туванском језику, слово се може написати као двоструки самогласник.

Рачунарски кодови

Референце

Слична слова
 Η η : Грчко слово Ета
 H h : Латинично слово "Х"
 Ι ι : Грчко слово Јота
 I i : Латинично слово I 
 Й й : Ћириличко слово кратко И
 І і : Ћириличко слово І са тачком
 Ї ї : Ћирилично слово І са дијарезом